

Patronyme 

 Berthe Jalabert (1858-1942), actrice française ;
 Charles Jalabert (1819-1901), peintre français ;
 Gilles Jalabert (1958-), lutteur gréco-romain français ;
 Guy Jalabert (1936-), Professeur agrégé émérite à l'Université Toulouse 2 ;
 Hyacinthe-Joseph Jalabert (1859-1920), évêque catholique français, vicaire apostolique de Sénégambie ;
 Jean Jalabert (1815-1900), peintre français ;
 Karine Jalabert (1982-), mieux connue sous le nom de Karine Ferri (Karine Ferri Gourcuff) , animatrice de télévision française ;
 Laurent Jalabert (1968-), coureur cycliste et commentateur sportif français ;
 Louis Jalabert (1877-1943), archéologue et épigraphiste français ;
 Luc Jalabert (1951-2018), rejoneador français ;
 Lucien Jalabert (1921-1944), résistant français ;
 Nicolas Jalabert (1973-), coureur cycliste français ;
 Olivier Jalabert (19?-), journaliste français ;
 Pierre Jalabert (1881-1968), poète, romancier, historien et auteur dramatique français.

Voir aussi 
 La Jalabertie, ancienne commune de la Haute-Garonne (1790) rattachée à Saint-Félix-Lauragais.

Références 

Patronyme français